Треничи — название нескольких населённых пунктов:
 Треничи — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Треничи — деревня в Оричевском районе Кировской области.